Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1974 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 26 juni tot en met 6 juli 1974.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Rosie Casals en Billie Jean King bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Helen Gourlay en Karen Krantzcke.

Het ongeplaatste duo Evonne Goolagong en Peggy Michel won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Australische koppel Helen Gourlay en Karen Krantzcke in drie sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Australische Goolagong had daar­naast dertig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Michel drie.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Het Belgische koppel Michèle Gurdal en Monique Van Haver mocht de eerste ronde overslaan, doordat hun beoogde tegenstandsters Gohn en Szabó forfait gaven. In de tweede ronde moesten zij hun meerdere erkennen in het Amerikaanse team Kemmer/Ziegenfuss.

Er waren drie Nederlandse deelneemsters.
 Betty Stöve speelde samen met Française Françoise Dürr, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen.
 Elly Appel en Marijke Schaar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1974